PH se poate referi la:

 pH, logaritmul cu semn schimbat al concentrației ionilor dintr-o soluție
 Filipine, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ph, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Filipine
 PH - Județul Prahova, unitate administrativă de ordin întâi din România antebelică, interbelică și (din 1968) județ în România, codul ISO 3166-2:RO.

Legături externe 
 
  „PH” la acronymfinder.com

Ph -pornhub

Acronime de două litere